Lenyra är ett släkte av fjärilar. Lenyra ingår i familjen glasvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Glasvingar
Lenyra